Динка — нілотський народ у Південному Судані
 Динка — мова ніло-сахарської макросімʼї

Див. також 
 Дингі — вид шлюпки
 Діна (значення)